Żabiniec (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Radziejowski
 Żabiniec (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Żabiniec (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Wysokomazowiecki
 Żabiniec (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Żabiniec (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Żabiniec (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Białogardzki
 Żabiniec (Krakau), een wijk in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het stadsdistrict Krakau
 Żabiniec (powiat Kluczborski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Kluczborski
 Żabiniec (powiat Namysłowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Namysłowski

Zie ook 
 Żabieniec (doorverwijspagina)